A fedett pályás atlétikai világbajnokság a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) által szervezett, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi atlétikaverseny. Az első játékok 1985-ben volt, 1987-től fedett pályás atlétikai vb néven rendezik

Helyszínek

Versenyszámok 
A férfiaknál és a nőknél is egyaránt 13 versenyszámot rendeznek.

Összesített éremtáblázat (1985–2022)

Egyéni éremtáblázat (1985–2018)
Férfiak

Nők

Világbajnoki rekordok
Férfiak

Nők

Források

További információk 
 A Nemzetközi Atlétikai Szövetség honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
Fedett pályás atlétikai világbajnokok listája (férfiak)
Fedett pályás atlétikai világbajnokok listája (nők)

Jegyzetek 

Atlétika
Fedett pályás atlétikai világbajnokságok
Sportversenyek